LWK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lerwick/Tingwall, Isole Shetland, Regno Unito